Segunda División 2012/2013 – 82. edycja tych rozgrywek w historii. Brały w nich udział 22 drużyny. Pierwszy mecz rozegrano 17 sierpnia 2012, natomiast ostatni — 9 czerwca 2013. Mistrzem został Elche CF, do wyższej klasy rozgrywkowej awansowały również Villarreal CF i UD Almería. Do Segunda División B spadły CD Guadalajara, Racing Santander, SD Huesca i Xerez CD. Faza play-off zakończyła się 23 czerwca 2013.

Drużyny 

Spadek drużyny Villarreal CF z Primera División spowodował automatyczny spadek zespołu Villarreal B (12. miejsce) do niższej klasy rozgrywkowej.

Tabela 

||rowspan=1 style="background-color:white;"|

||rowspan=8 style="background-color:white;"|

||rowspan=1 style="background-color:white;"|

Wyniki

Baraże o Primera División 
Po zakończeniu sezonu rozegrany został turniej barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej Hiszpanii na sezon 2013/2014. Wzięły w nim udział drużyny z miejsc 3–6. Pary pierwszej rundy zostały utworzone według klucza 3–6 i 4–5 – ich zwycięzcy rozegrali decydujący dwumecz o awans.

Stadiony

Przypisy

Zobacz też 
 Segunda División
 Primera División (2012/2013)

Linki zewnętrzne 
 Liga Nacional de Fútbol Profesional 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Hiszpanii
2013 w Hiszpanii